The Roof – film del 1933 diretto da George A. Cooper
 The Roof (Back in Time) – singolo di Mariah Carey del 1998

Pagine correlate 
 Roof